L'expression « souris des bois » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 les Souris des bois ou Mulots (genre ) ;
 la Souris des bois ou Mulot sylvestre () ;
 la Souris des bois de Buettner ().

Articles connexes 

 
 
 Souris sauteuse

Référence 

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Nom de rongeur ambigu